Neuenberg heißen folgende Orte:

 Neuenberg (Nümbrecht),  Ortsteil von Nümbrecht im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenberg (Fulda), Teilbereich im Stadtbezirk Westend von Fulda, Hessen

 Burg Neuenberg, Burgruine bei Lindlar-Scheel im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Kloster Neuenberg, ein ehemaliges Benediktinerkloster in Fulda, Hessen

 Neuenberg (Rheinisches Schiefergebirge), eine Erhebung im Wuppertaler Stadtgebiet

Siehe auch:
 Neuenburg, Neuenbürg